Макра (коммуна) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Макра (гора) (:en:Makra Peak) — гора в Пакистане.